Strandesia är ett släkte av kräftdjur. Strandesia ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Strandesia